Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Provider”
 Pierwszy HMCS „Provider” – okręt zaopatrzeniowy typu Fairmile
 Drugi HMCS „Provider” – okręt zaopatrzeniowy, w służbie w latach 1963-1998

Bibliografia 
 

Provider